WinShell — бесплатная многоязычная интегрированная среда разработки (IDE) на языках TeX и LaTeX для операционной системы Windows

IDE включает в себя текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, средства для управления проектами и проверки правописания, мастер таблиц, фронт-энд к системе BibTeX, поддерживает Unicode, имеет различные панели инструментов и возможность настройки пользователем. Является переносимым приложением. Не включает в себя компилятор LaTeX. Его нужно устанавливать дополнительно (см. например MiKTeX, TeX Live)

Локализация 
Поддерживаются португальский, каталанский, китайский, чешский, датский, нидерландский, английский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, испанский (в том числе диалект Мексики), польский, шведский, русский и турецкий языки

Взаимодействие с дистрибутивами 
Работает с MiKTeX, TeX Live и W32TeX. При первом запуске WinShell распознает установленный дистрибутив и установит аргументы командной строки автоматически. Подобным образом он работает с программами просмотра PDF

Ссылки 
Официальный сайт (англ.)

Интегрированные среды разработки